Makovski, Makovsky (masculin ; ) ou Makovskaïa, Makovskaya (féminin ; ) est un patronyme russe d'origine slave porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Patronymes 
 Egor Makovski (1800-1866)
 Alexandra Makovskaïa (1837-1915) peintre russe de paysage fille de Egor Makovski (1800-1866)
 Constantin Makovski (1839-1915) peintre russe des Ambulants fils de Egor Makovski
 Nikolaï Makovski (1841-1886) peintre russe fils de Egor Makovski
 Vladimir Makovski (1846-1920) peintre russe fils de Egor Makovski
 Alexandre Makovski (1869-1924), peintre russe fils de Vladimir Makovski
 Claude Makovski (1936-), réalisateur français
 Judianna Makovsky (1967-), costumière américaine
 Mikhaïl Makovski (1977-), footballeur biélorusse
 Vladimir Makovski (1977-), footballeur biélorusse

Voir aussi 
 

Patronyme russe